Мельчор () — испаноязычное имя и фамилия.

Носители фамилии 
 Инес Мельчор — перуанская легкоатлетка.
 Мигель Мерино-и-Мельчор — испанский астроном.

Носители имени 
 Мельчор Окампо — мексиканский политик.
 Мельчор Браво де Саравия — испанский конкистадор.
 Гаспар Мельчор де Ховельянос — испанский писатель.